Ко́ллиндж () — английская фамилия. Известные носители:

 Коллиндж, Патрисия (1890—1974) — ирландская актриса.
 Коллиндж, Росс (род. 1944) — новозеландский гребец.

Примечания